Заздрість — село у Теребовлянському районі Тернопільської області, батьківщина Патріарха Йосифа Сліпого
 Заздрість — смертельний гріх та емоція